Hans Hollein (1934-2014), architecte autrichien ; 
  (née en 1972), conservatrice autrichienne, directrice de la culture et designer ; 
 Max Hollein (né en 1969), directeur de musée autrichien.